

Клішув — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Клішув — село в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Клішув — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства